Inussugaatsiaq bezeichnet:
 Inussugaatsiaq (Bucht), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Inussugaatsiaq (Insel), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Inussugaatsiaq (Sund), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland